Nechranice  může znamenat:
 Nechranice (Březno) – vesnice, část obce Březno v okrese Chomutov
 Vodní nádrž Nechranice – přehradní nádrž v České republice

Podobné názvy 
 Nechanice

Externí odkazy